Biskup
 Bishop – brytyjskie działo samobieżne z czasów drugiej wojny światowej
 Bishop – jeden z bohaterów komiksu X-Men
 Bishop – android, jeden z bohaterów filmów Obcy – decydujące starcie i Obcy 3
 Ben Bishop – hokeista amerykański
 Edmund Bishop – historyk angielski
 Elizabeth Bishop – poetka
 Maurice Bishop – polityk grenadyjski
 William Bishop – pilot

Miejscowości w USA:
 Bishop – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Inyo
 Bishop – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Oconee
 Bishop – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Nueces
Gminy w USA:
 Bishop (ang. Bishop Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham